S1, S 1  eller S-1 kan syfta på:

 S 1 – signalregemente placerat i Solna 1937–1957, se Signalregementet (Sverige)
 S 1 – signalregemente placerat  i Uppsala 1957–1982, och i Enköping 1982–2007, se Upplands regemente (signal) 
S 1 (flygplan) – ett flygplan
S 1 (fartyg) – en finländsk torpedbåt
S 1 (väg) – en del av det georgiska vägnätverket
 S1 (ånglok) – ett svenskt ånglok